Le terme ligne 210 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 210 des chemins de fer belge
 Ligne 210 des lignes ferroviaires en Suisse
 Ligne 210 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
 
210 (nombre)

210